Montan (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 Montán, een gemeente in de Spaanse provincie Castellón